Herb gminy Gródek nad Dunajcem przedstawia na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym (heraldycznie) złotym, pół srebrnej tarczy obrzeżonej błękitnie i błękitną rękę zbrojną w miecz ustawiony w słup.
W polu drugim błękitnym na srebrno-błękitnych falach, pół złotej łodzi z wydętym srebrnym żaglem.
W górnej części herbu napis Gródek nad Dunajcem.

Herb pochodzi z konkursu ogłoszonego w maju 2002 roku. 

Pierwotna wersja herbu różniła się pewnymi szczegółami od wersji obecnej : obrzeże tarczy było czerwone, burty łodzi też były czerwone, a w polu drugim w prawym górnym rogu nad żaglówką znajdowało się promieniste słońce. 

W roku 1999 podczas kanonizacji św.Kingi, w Starym Sączu gminę Gródek nad Dunajcem reprezentował pionowy biały baner z fantazyjną tarczą na której znajdowała się żaglówka na falach, na tle błękitnego nieba z białymi obłokami.

Flaga gminy Gródek nad Dunajcem. 

3 lipca 2002 roku dyrektor GOK Antoni Krupczyński zaprezentował po raz pierwszy publicznie flagę gminy,według projektu Antoniego Reszkiewicza. Flaga ta to biały prostokąt z trzema niebieskimi poziomymi falistymi pasami.

Linki zewnętrzne 

 

G